

Persone 

 Adamo Volpi (1911-1980) – organista e compositore italiano
 Alberto Volpi (1962) – ciclista italiano
 Albino Volpi (1889-1939) – militare, squadrista e dirigente fascista italiano
 Alessandro Volpi (1963-) – docente universitario italiano, ex sindaco di Massa
 Alfredo Volpi (1896-1988) – importante pittore modernista italo-brasiliano del dopoguerra.
 Angelo Volpi (1876 – ...) – fantino italiano
 Armando Volpi (1888-1952) – poeta italiano, in dialetto romano
 Corrado Volpi (1958) – ex cestista italiano
 Elia Volpi (1858-1938) – antiquario italiano
 Elio Volpi – sportivo italiano, medaglia di bronzo agli Europei di Judo nel 1951.
 Fidenzio Volpi (..-2015) – commissario apostolico dei Frati francescani dell'Immacolata
 Francesco Volpi (1914-2019) – pilota italiano
 Franco Volpi (1921-1997) – attore italiano
 Franco Volpi (1952-2009) – filosofo italiano
 Franco Volpi – atleta mezzofondista e allenatore italiano.
 Gabriele Volpi (1943-) – imprenditore italiano del settore petrolifero, naturalizzato nigeriano.
 Gaetano Volpi (1689-1761) – editore italiano
 Giacomo Lauri-Volpi (1892-1979) – tenore italiano
 Gianni Volpi (1940) – critico cinematografico italiano
 Giovanni Antonio Volpi (1686-1766) – accademico di filosofia e lettere antiche.
 Giovanni Volpi (1938) – imprenditore italiano
 Giovanni Volpi – arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Antonio Volpi (1686-1766) – editore italiano
 Giovanni Pietro Volpi (1585-1636) – vescovo cattolico italiano
 Giulia Volpi (1970) – ginnasta italiana 
 Giuliano Volpi – pittore italiano di arte sacra, in terra bergamasca e bresciana.
 Giuseppe Volpi di Misurata (1877-1947)  imprenditore, e politico fascista italiano
 Giuseppe Volpi (nobile) (1680-1756) – nobile e letterato italiano.
 Giuseppe Rocco Volpi (1692-1746) – scrittore italiano.
 Guido Volpi (1889-1944) – tenore italiano
 Grazia Volpi (1941-2020) – produttrice cinematografica italiana
 Jacopo Volpi (1957) – giornalista italiano
 Jorge Volpi (1968) – scrittore messicano
 Leda Volpi (1979) – politica e neurologa italiana
 Manuel Volpi (1988) – arbitro di calcio italiano
 Marcos Gustavo Carambula Volpi (1947-) – pneumologo, senatore uruguayano
 Marisa Volpi (1928) – scrittrice italiana
 Michelangelo "Mike" Volpi (1966-) – uomo d'affari e venture capital italo-americano
 Paolo Volpi Manni (1828-1892) – politico italiano
 Primo Volpi (1916-2006) – ciclista italiano
 Raffaele Volpi (1960) – politico italiano, senatore di partito della Lega Nord
 Roberto Volpi (1952) – atleta italiano
 Ruggero Volpi (1947-1977) – carabiniere italiano, ucciso in servizio.
 Umberto Volpi – partigiano, dopo l'armistizio medaglia d'oro al valore militare.
 Volpiano Volpi (1559-1629) – vescovo cattolico italiano.

Calciatori
 Bruno Volpi (1993) – calciatore argentino
 Carlo Volpi (1941) – calciatore italiano
 Daniele Volpi (1973) – calciatore italiano
 Ermenegildo Volpi (1917) – calciatore italiano
 Francesco Volpi (1911) – calciatore italiano
 Maria Iole Volpi (1983) – calciatrice e allenatrice di calcio italiana
 Neto Volpi, noto semplicemente come Neto (1992) – calciatore brasiliano
 Piero Volpi (1952) – calciatore italiano
 Sergio Volpi (1974) – calciatore italiano
 Tiago Volpi (1990) – calciatore brasiliano
 Tomaso Louis Volpi (1920) – calciatore uruguayano

Cognomi composti 
 Edoardo Volpi Kellermann (1964) – compositore e scrittore italiano
 Giacomo Lauri-Volpi (1892-1979), nato Giacomo Volpi – tenore italiano, di fama mondiale
 Giovanni Trussardi Volpi (185-1921)- ritrattista e pittore di arte sacra, italiano
 Girolamo Sagarriga Visconti-Volpi (1810-1875) – marchese italiano, senatore del Regno d'Italia
 Paolo Volpi Manni (1828-1892) – giudice del Sacra Rota e senatore del Regno d'Italia

Altro 
 Volpi (o Vulpis) – famiglia nobile, originaria di Como (Bari-Como, Parma, Misurata, Venezia-Roma)
 Coppa Volpi – premio assegnato al miglior interprete, maschile e femminile, durante la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
 Volpi Holding – storica impresa di costruzioni di Massa
 Galleria Volpi Bassani (ex G. Visconti) – galleria commerciale di Milano
 Palazzo D'Anna Viaro Martinengo Volpi di Misurata – XVI secolo, sul Canal Grande a Venezia.
 Villa Barbaro (detta Villa Volpi) – Villa veneta palladiana di Treviso
 '''Villa Volpi – storica villa sul lungomare di Sabaudia

Pagine correlate
Volpe (disambigua)